Naor () ist der Familienname folgender Personen:

 Abba Naor (* 1928), jüdischer Holocaust-Überlebender
 Assaf Naor (* 1975), israelischer Mathematiker
 Jigal Naor (* 1958), israelischer Schauspieler
 Miriam Naor (1947–2022), israelische Richterin, Präsidentin des Obersten Gerichts Israels
 Moni Naor (* 1961), israelischer Informatiker
 Mordechai Naor (* 1934), israelischer Historiker und Rundfunkintendant